Ineu (Arad), een stad in het Roemeense district Arad
Ineu (Harghita), een dorp in het Roemeense district Harghita,